Бедро:

 Бедро — проксимальная часть нижней (задней) конечности между тазобедренным и коленными суставами.
 Бедро, Иван Прохорович (1874—1943) — российский общественный деятель, профессиональный садовод.